Ishikari (Hokkaido), een stad in de Japanse provincie Hokkaido
 Ishikari (provincie), een voormalige provincie van Japan, gelegen in de huidige prefectuur Hokkaido
 Ishikari (subprefectuur), een subprefectuur van de prefectuur Hokkaido, Japan
 Ishikari (rivier), een rivier op het Japanse eiland Hokkaido